Соревнования по футболу на XVII летней Универсиаде в Буффало (США) прошли с 7 по 18 июля 1993 года. Были разыграны 2 комплекта наград. В соревнованиях приняли участие 28 команд (16 у мужчин и 8 у женщин). В соревнованиях среди женщин одна из команд выступала вне конкурса — студенческая сборная канадской провинции Онтарио.

Результаты

Таблица медалей

Участники

Мужчины

Женщины 

Медалисты

Примечания

Ссылки 
  Статистика турнира и список медалистов с сайта следующей Универсиады в Фукуоке
 Результаты турнира на портале RSSSF

Летняя Универсиада 1993
Футбол на летних Универсиадах
1993 год в футболе
Универсиада